Mário Lúcio de Freitas (São Paulo, SP, 22 de dezembro de 1948) é um produtor musical, cantor, compositor, músico de conjunto, apresentador, dublador, diretor de dublagem e ator brasileiro. Participou, como músico, de várias bandas (Os Iguais, Os Incríveis, The Jet Black's, The Beatnicks, etc). Utilizando o pseudônimo Robert Thames, ele emplacou a música "Tenderness" na trilha-sonora da novela Vamp e no seriado mexicano Chaves.
 
Criou várias vinhetas de abertura conhecidas de programas de televisão, como a do seriado Chaves, de Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Punky, a levada da breca, Jem e as Hologramas, do TJ Brasil, Hebe, Programa Livre, das novelas Os Ricos Também Choram, Chispita, etc. Foi casado com a cantora Sarah Regina Firmo Silva.
,
Dirigiu a dublagem do Clube do Chaves, onde também fez participações como a voz do personagem Godínez e de vários outros personagens extras. A dublagem foi muito criticada, já que a maioria dos personagens ficaram com vozes totalmente diferentes da dublagem original. 

Mário Lúcio de Freitas também foi um dos donos da empresa  Marshmallow, que alugou estúdios para a Maga em alguns momentos, e proprietário da Gota Mágica, estúdio no qual foram gravados vários sucessos, como CDZ, Bananas de Pijamas, Dragon Ball, etc.

Discografia 
 Álbuns solo
 1981 - Gota Mágica
 1989 - Planeta Livre (com Fernando Netto)

 Demais créditos

Ligações externas 
 

Dubladores de São Paulo
Atores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Trilha sonora de Os Cavaleiros do Zodíaco
Diretores de dublagem do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo